Геннадий Волков:
 Волков, Геннадий Александрович (род. 1964) — доктор юридических наук, профессор Кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ.
 Волков, Геннадий Константинович (род. 1947) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Волков, Геннадий Никандрович (1927—2010) — чувашский учёный-этнолог и педагог, теоретик этнопедагогики.